

Personnalités 

 Bernard Guasch (né en 1960), rugbyman et entrepreneur français ;
 Jorge Guasch (né en 1961), joueur paraguayen de football ;
 Maxime Guasch (né en 1987) joueur français de rugby à XIII ;
 Thérèse Guasch y Toda (1848-1917), religieuse espagnole, fondatrice, vénérable catholique.